Heißler oder Heissler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heissler (1823–1878), österreichischer Geiger und Bratschist
 Déborah Heissler (* 1976), französische Schriftstellerin, Dichterin und Essayistin
 Donat Johann Heißler von Heitersheim (1648–1696), k.u.k.-Feldmarschall des Heiligen Römischen Reichs
 Drew Heissler, US-amerikanischer Bluegrasssänger, siehe Pokey LaFarge
 Franz Heissler (1868–1945), österreichischer Bergingenieur und Politiker
 Rolf Heißler (* 1948), ehemaliges Mitglied der Rote Armee Fraktion
 Viktor Heißler (1901–1966), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Wolfgang Heißler (* 1948), österreichischer Dirigent und Komponist